

Aviazione 
 Volo Petropavlovsk-Kamchatsky Air 251 (2012) – incidente aereo avvenuto nel settembre 2012 nei pressi di Palana, in Russia.
 Volo Petropavlovsk-Kamchatsky Air 251 (2021) – incidente aereo avvenuto nel luglio 2021 vicino all'aeroporto di Palana, in Russia.